En fotografía se entiende por granularidad o grano el tamaño de las partículas que forman la capa fotosensible que recubre la película fotográfica o el papel fotográfico.La granularidad determina, en gran medida, la sensibilidad a la luz del material: a mayor grano, corresponde mayor sensibilidad a la luz.

En almacenamiento de datos, se refiere a la especificidad a la que se define un nivel de detalle en una tabla, es decir, si hablamos de una jerarquía la granularidad empieza por la parte más alta de la jerarquía, siendo la granularidad mínima, el nivel más bajo. En Data Warehouse, no solo existe granularidad para las tablas de hechos (Fact's), también existe granularidad en las dimensiones.

En fibra óptica se utiliza la granuralidad como equivalente de la calidad del medio. Por ejemplo: una autopista vs una calle con baches. Las dos nos permiten llegar al destino pero una con menos problema.

Diferencia entre el grano y el ruido digital 
En fotografía conocemos dos tipos de granulaciones diferentes en función del proceso con el cual obtenemos las fotografías: el grano, formado mediante la fotografía analógica; y el ruido digital, formado mediante la fotografía digital.

Además, la concepción del grano y el ruido digital no es la misma. Mientras que la granularidad era mayormente considerada un elemento artístico, hasta buscado en algunas ocasiones, el ruido digital es un elemento no deseado por la mayoría de fotógrafos, puesto que parece que sea el reflejo de un mal trabajo, ya sea por una mala captura de la imagen o un mal equipo técnico.

Formación del grano en fotografía analógica 
La granularidad en fotografía tiene lugar a causa de la acumulación y agrupación de cristales de haluro de plata suspendidos en la película fotográfica, manifestándose en forma de tramado irregular en las ampliaciones. El tamaño de estas partículas de haluro de plata es lo que determina el nivel de granulosidad de una película.

Estas agrupaciones se dan con mayor frecuencia y medida cuando tenemos que hacer fotografías en unas condiciones de luz muy pobres. En el caso de la fotografía hecha con película fotográfica, si esta es muy sensible provoca la aparición del grano. Además, la granularidad también se da cuando ampliamos un negativo relativamente pequeño.

En conclusión, los tres elementos principales responsables de la aparición del grano en la fotografía son el tipo de película fotográfica, el modo de revelar y el tamaño de la ampliación.

Formación del ruido en fotografía digital 
El tipo de grano generado por los cristales de haluro de plata solo se forma en la fotografía realizada con una película fotográfica. Esto es porque la fotografía digital no utiliza este tipo de superficie como medio para retener la imagen, sino que usa un sensor.

Pese a esto, en este tipo de fotografía hay otros factores que general la aparición del ruido digital:

 El tamaño de los píxeles: como más pequeño sea el tamaño de los píxeles de una fotografía, más grano se genera. Esto se da a causa de la menor resolución de la imagen, provocando el surgimiento de esta granularidad.
 La sensibilidad ISO: en fotografía digital, como ya se ha mencionado anteriormente, se utiliza un sensor en vez de una película fotográfica. Este sensor produce una señal electrónica, la cantidad de la cual depende del nivel de luz que tengamos . Si el nivel de luz es bajo, esta señal es más débil y el nivel de grano es cada vez más apreciable. Al aumentar la ISO cuando hacemos una fotografía, lo que hacemos es ampliar las señales procedentes de baja luz. De este modo, se multiplica la granularidad (ruido) de la imagen final.

Diferencia entre granulosidad y granularidad 
La granulosidad y la granularidad son dos términos que se refieren a dos formas diferentes de evaluar la estructura de una imagen

Granulosidad 
Es la sensación visual que se experimenta a la hora de examinar una imagen con suficiente ampliación. Esta se trata, básicamente, de una impresión subjetiva de una configuración aleatoria en forma de puntos

Granularidad 
Es la avaluación objetiva que mide el nivel de grano de una fotografía; se trata de estudiar y cuantificar la sensación visual que es la granulosidad.

Discusión sobre la estética del grano 
En el mundo de la fotografía, es un gran debate el papel del grano en las imágenes resultantes. Mientras que hay fotógrafos más puristas a los cuales el grano les parece un obstáculo que rompe el detalle de la fotografía, hay otros autores a los que les atrae la estética que el grano puede aportar a sus imágenes.

La granularidad ha sido una característica de distintos movimientos y corrientes fotográficas; como la fotografía de calle de la década de los 60, época en la cual se utilizaban películas fotográficas de alta sensibilidad. Además, el grano siempre ha sido una estética distintiva de la fotografía documental y periodística, evocando esta atmósfera nostálgica y aportando una textura diferente a las imágenes

Referencias

Enlaces externos 
 El grano fílmico: https://medium.com/@paconavarro/el-grano-f%C3%ADlmico-609889f064d6 
 El grano fotográfico: https://oscarenfotos.com/2015/05/23/el_grano_fotografico/
 Granularidad y sensibilidad ISO: https://aprendofotografia.wordpress.com/2013/09/12/6-sensibilidad-iso-y-ruido/

Fotografía
Estructura de datos